kącina - świątynia pogańska u dawnych Słowian, Prusów i Litwinów; chram, gontyna

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Kącina - część wsi Kobyle w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Kącina - część wsi Piaski-Drużków w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Czchów 
 Kącina - część wsi Stróżna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie
 Kącina - część wsi Sowliny w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Kącina - część wsi Roztoka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Kącina - część wsi Żeleźnikowa Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Nawojowa
 Kącina - przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Kącina - część wsi Wesołów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn

Przypisy